Кононович-Горбацкий Петр Викентьевич ( — ?) — российский военный деятель, генерал от инфантерии в отставке (1906).

Хронологический послужной список 

 15.08.1842 — родился. Православного вероисповедания.
 1860 — окончил Александровский кадетский сиротский корпус.
 16.06.1860 — вступил в службу.
 ст. 16.06.1860 — подпоручик.
 1863 — участие в военной кампании 1863 года.
 ст. 06.04.1863 — поручик.
 1864 — награждён орденом Святого Станислава 3 ст.
 ст. 01.06.1865 — штабс-капитан.
 1867 — награждён орденом Святой Анны 3 ст.
 ст. 16.04.1872- майор.
 30.09.1872 — окончил Николаевскую академию Генерального штаба (по 1-му разряду, дополнительный курс).
 30.09.1872 — капитан Генерального штаба.
 30.09.1872-19.03.1875 — ст. адъютант штаба 27-й пехотной дивизии.
 1872—1878 гг. — преподавал в Виленском пехотном юнкерском училище тактику и топографию.
 1874 — награждён орденом Святого Станислава 2 ст.
 19.03 — 13.07.1875 — для особых поручений в штабе Виленского военного округа.
 13.07.1875-02.11.1877 — ст. адъютант штаба Виленского военного округа.
 ст. 07.04.1876 — подполковник.
 ст. 06.04.1877 — полковник (за отличие).
 30.12.1877-09.03.1886 — начальник Виленского пехотного юнкерского училища.
 1880 — награждён орденом Святой Анны 2 ст.
 1880 — награждён орденом Святого Владимира 4 ст.
 1883 — награждён орденом Святого Владимира 3 ст.
 09.03.1886-01.11.1887 — командир 110-го пехотного Камского полка.
 01.11.1887-18.04.1891 — начальник штаба Ковенской крепости.
 ст. 30.08.1888 — генерал-майор (за отличие).
 1890 — награждён орденом Святого Станислава 1 ст.
 18.04-16.05.1891 — начальник штаба 12-го армейского корпуса.
 16.05.1891-14.07.1894 — начальник 2-го Константиновского военного училища в Санкт-Петербурге.
 1894 — награждён орденом Святой Анны 1 ст.
 14.07.1894-30.10.1896 — начальник штаба Киевского военного округа.
 ст.14.05.1896 — генерал-лейтенант (за отличие).
 1896 - Высочайшее благоволение.
 30.10.1896-13.05.1899 — начальник 33-й пехотной дивизии в Киеве.
 1899 — награждён орденом Святого Владимира 2 ст.
 13.05.1899-18.01.1900 — начальник 29-й пехотной дивизии в Риге.
 18.01.1900-04.02.1903 — помощник Главного начальника военно-учебных заведений.
 1901 — награждён Знаком отличия беспорочной службы «XL лет».
 с 04.02.1903 по декабрь 1904 — командир 21-го армейского корпуса в Киеве.
 1903 — вм. аренд. из госуд. казнач. по 1800 рублей в год на 6 лет.
 в декабре 1904 с поста командира 21-го АК был назначен членом Военного Совета России.
 6.12.1904 — награждён орденом Белого Орла
 03.01.1906 — уволен от службы с производством в чин генерала от инфантерии.

Был женат и имел двух дочерей.

Примечание и источники 

 Памятная книжка Виленской губернии на 1873 год. Вильна. 1873. стр. 153.
 Памятная книжка Виленской губернии на 1874 год. Вильна. 1874. стр. 169, 170.
 Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб. тип. штаба войск гвардии и Петерб. воен. окр. 1882. стр. сп. 163.
 Списки генералам по старшинству на 1896, 1903 и 1906 год. СПб. 1896, 1903 и 1906.
 А. Н. Антонов. «XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк» Вильна. 1900 г. стр. сп.1, 24.
 Начальники ВВУ(ВПЮУ)
 Упомянут в: Письма П. А. Столыпина к жене О. Б. Столыпиной.
 Упомянут в воспоминаниях художника И.Владимирова: Портной Шмуклер.

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Участники войны против польских повстанцев 1863 года
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Члены Военного совета Российской империи